Вера Николаевна Белицер (1903—1983) — советская ученая, д-р исторических наук, этнограф, полевая исследовательница.

Биография 
Родилась в 1903 г. в Рязани. 
В 1925 г. окончила этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук МГУ
В 1925-1941 г. - сотрудник Музея народоведения в Москве
В 1941-43 гг. - в эвакуации
В 1943 г. поступила в аспирантуру Института Этнографии АН СССР в Москве
В 1945 защитила кандидатскую диссертацию по теме «Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу»
С 1945 по 1952 г. проводила этнографические экспедиции на территории проживания всех основных этнографических групп коми-пермяков.
В 1959 защитила докторскую диссертацию по этнографии коми
Скончалась в 1983 г. в Москве.

Научная деятельность 
В.Н. Белицер занималась исследованием этнографии народов Поволжья и Прикамья - мордвы, удмуртов, башкир, коми-зырян, коми-пермяков, чувашей. Работа "Очерки по этнографии народа коми" (1958) подробно рассматривает материальную культуру и быт коми, вопросы его этнической истории и характеристики языка.
Наиболее значительных результатов В.Н. Белицер достигла в исследованиях традиционного костюма народов Поволжья и Прикамья - коми, удмуртов, мордвы, чувашей. Результаты её исследований отражены в ряде монографий.

Труды 
 К вопросу о происхождении бесермян (по материалам одежды) // ТИЭ, н.с. Т.I. М., 1947. С. 183-193.
 Народное изобразительное искусство коми // КСИЭ. Вып. X. М., 1950. С. 15-28.
 Народная одежда удмуртов (Материалы к этногенезу) / ТИЭ, н.с. Т.X. М., 1951.
 У зюздинских коми-пермяков // КСИЭ. Вып. XV. М., 1952. С. 27-38.
 Методические описания к полевому сбору материалов по народной одежде // КСИЭ. Вып. XVIII. М., 1953. С. 81-90.
 Очерки по этнографии народов коми: XIX - нач. XX в. / ТИЭ, н.с. Т.ХLV. М., 1958.
 Удмурты // Народы европейской части СССР. Серия Народы мира. М., 1964. Т.2.
 Финно-угорские народы Европейского Севера // Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX – начало XX в.). Определитель. М., 1971.
 Народы Среднего Поволжья и Приуралья // Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX – начало XX в.). Определитель. М., 1971.
 Народная одежда мордвы / ТИЭ, н.с. Т.СI. М., 1973.

Литература 
 Козлов В. И. Вера Николаевна Белицер / В. И. Козлов, Т. П. Федянович // Этнографическое обозрение.— 1994.— № 1.— С. 149-152.
 Федянович Т. П. Исследования В. Н. Белицер финно-язычных народов Поволжья и Приуралья // Этнографическое обозрение.— 2004.— № 5.— С. 112-125.

ссылки 
 Вера Белицер в Уральской исторической энциклопедии
 Об исследованиях В.Н. Белицер народа коми

этнографы России 
родившиеся в 1903 году
умершие в 1983 году
Финно-угроведы
Тюркологи